Il doppio del torneo di tennis Karshi Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Łukasz Kubot e Oliver Marach che hanno battuto in finale Andreas Haider-Maurer e Philipp Oswald 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Campioni)
 Michail Elgin /  Evgenij Kirillov (semifinali)

 Andreas Haider-Maurer /  Philipp Oswald (finale)
 Murad Inoyatov /  Aleksej Kedrjuk (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Karshi Challenger 2008